Арбак (Arbăces, Ἀρβάκης):

 Арбак (IX—VIII века до н. э.) — согласно Ктесию, легендарный мидийский царь, правил 28 лет; основатель династии, отец Мандавка (Маудака).
 Арбак (правитель Арнасии) — правитель Арнасии (области в Мидии), в конце VIII века до н. э.
 Арбак (IV—V века до н. э.) — полководец царя Артаксеркса Мнемона.
  (1781) — опера итальянца Франческо Бьянки.
 Арбак — царь Армении из династии Айказуни.

См. также 
 Гарпаг (значения)
 Арбаков

Примечания